Záboří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Gemeinde Záboří u Blatné, Okres Strakonice
 Gemeinde Záboří u Českých Budějovic, Okres České Budějovice
 Gemeinde Záboří nad Labem, Okres Kutná Hora
 Záboří, Ortsteil von Vítězná, Okres Trutnov
 Záboří, Ortsteil von Protivín, Okres Písek
 Záboří, Ortsteil von Proseč u Skutče, Okres Chrudim
 Záboří, Ortsteil von Kly, Okres Mělník
 Záboří (Zaborsch), nach 1945 aufgelassener Ort auf den Fluren von Jívka, Okres Náchod
 Nové Záboří, Ortsteil von Vítězná, Okres Trutnov

Zabori steht für:
 Zabori (Niger), Ort in Afrika